Gymnosporangium is een geslacht van roesten uit de familie Gymnosporangiaceae. De typesoort is Gymnosporangium fuscum.

Soorten 
Volgen Index Fungorum telt dit geslacht 88 soorten:

Gymnosporangiaceae
Schimmelgeslacht